Plaatsen in de VS
Green (Kansas)
Green (Ohio)
Green (Oregon)
Personen
George Green (1793-1841), Brits wiskundige en natuurkundige
Peter Green, Engels zanger, songschrijver en gitarist
Biologie
grove den
Fictie
Green (film), een Amerikaanse film, ook bekend als Whatever en This is My Life and Boy Does it Suck
ICT
 green, de HTML-kleur met hexadecimale waarde 008000: 008000008000
Muziek
Bein' Green, een bekend lied van Kermit de Kikker
Green (Postman) een album van Postman
Green (REM) een album van REM
Sport
green (golf), een gebied op een golfbaan
Vervoer
Green (Green-Precision), een Engels motorfietsmerk
Green (motorfiets), een motorfietsmerk